MCM — многозначная аббревиатура из букв латиницы:
 Microsoft Certified Master (см. также Microsoft Certified Professional)
 MCM (телеканал) — французский музыкальный телеканал.
 MCM (MultiChip Module) — многокристальный модуль в электронике
А также MCM=1900 в римской цифровой системе.
 См. также
 МСМ — аббревиатура из кириллических букв.